Trizocheles är ett släkte av kräftdjur. Trizocheles ingår i familjen Pylochelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Trizocheles